Мамилов — ингушская фамилия. Известные носители:
 Мамилов, Абдурахман Ахметович (1941—2003) — создатель Экспериментального молодёжного творческого объединения «Дебют», главный редактор кинокомпаний «ДонФильм» и «МакДос».
 Мамилов, Виктор Аввакумович (1917—1992) — советский горный инженер, специалист в области добычи и переработки урановых руд.
 Мамилов, Руслан Израилович (1928—1993) — советский художник и скульптор.
 Мамилов, Суламбек Ахметович (1938—2023) — советский и российский режиссёр, сценарист, актёр.